Алексе́й Рома́нов:
 Романов, Алексей Александрович (1850—1908) — Великий князь.
 Романов, Алексей Алексеевич (1654—1670) — царевич, наследник российского царского престола.
 Романов, Алексей Аркадьевич (род. 1951) — российский языковед.
 
 Романов, Алексей Владимирович (1908—1998) — Председатель Государственного комитета Совета Министров СССР по кинематографии.
 Романов, Алексей Дмитриевич (род. 1952) — советский и российский рок-музыкант, певец и композитор, лидер группы «Воскресение».
 Романов, Алексей Иванович (в монашестве Рафаил; род. 1967) — иеродиакон Русской Православной Церкви, келейник схиархимандрита Илия, автор-исполнитель песен.
 
 Романов, Алексей Николаевич (1904—1918) — цесаревич.
 Романов, Алексей Петрович (1690—1718) — наследник российского престола.
 Романов, Алексей Осипович (1904—1979) — член Международного олимпийского комитета.
 Романов, Алексей Фёдорович (1875—1924) — судебный деятель, министр юстиции Украинской державы. См. также 
 Романоф, Алексей Дмитриевич (род. 1978) — российский певец и композитор, солист групп «Амега» и «Винтаж».